Massaker in Wolhynien steht für:

 Massaker der deutschen Besatzungsmacht in Wolhynien (1941–1943) 
 Polnisch-Ukrainischer Konflikt in Wolhynien und Ostgalizien (1942–1945)